«DjaDja» — песня французской певицы Аи Накамуры, выпущенная 6 апреля 2018 в качестве ведущего сингла из её второго студийного альбома Nakamura. Сингл возглавил французские, нидерландские и румынские чарты.

В июне 2020 Ая выпустила ремикс, записанный при участии Малумы. В ноябре 2020 года Малума и Ая Накамура исполнили ремикс вживую для .

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2018 года
Песни на французском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40